Extraordinario puede referirse a:
Fuera del orden o regla natural o común.
Que se añade a lo ordinario:
Gastos extraordinarios, que se salen del presupuesto ordinario.
Horas extraordinarias u horas "extra"
Paga extraordinaria
Crédito extraordinario, "partida adicional que aprueban las asambleas legislativas para subvenir a necesidades no previstas en la ley de presupuestos."
Premio extraordinario, "máxima calificación que puede otorgarse en una graduación académica."
Enviado extraordinario "agente diplomático de la misma categoría que el ministro plenipotenciario."
Publicación periódica que se publica fuera de su fecha ordinaria.
Correo urgente, diferenciado del correo ordinario.
Golosina o plato especial que se añade a la comida diaria.

Biónimo
Rhombodera extraordinaria, especie de mantis de la familia Mantidae.

Derecho
Juicio extraordinario "juicio en que se procedía de oficio por el juez" o "juicio en que se procedía sin el orden y sin las reglas establecidas por el derecho para los juicios comunes".
Gasto extraordinario .- Dentro de los procesos de divorcio, separación o guarda y custodia cuando hay hijos económicamente independientes se debe determinar, aparte de la pensión de alimentos, la manera de distribución de los gastos que no están dentro del a pensión de alimentos y se denominan extraordinarios. Se identifican por ser necesarios, no periódicos e imprevisibles.

Funcionarios con poderes extraordinarios
Poder extraordinario
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México
 Comisario extraordinario

Títulos de obras
Viajes extraordinarios, de Julio Verne
Narraciones extraordinarias, de Edgar Allan Poe
El coleccionista de relojes extraordinarios, novela de Laura Gallego García
La liga de los hombres extraordinarios, serie de cómics llevada al cine.

Otros usos
Servicio ordinario y extraordinario, impuesto del Antiguo Régimen
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, laico que asistir al sacerdote en la misa.
Sorteo extraordinario de lotería
Sorteo Extraordinario de Navidad
Sorteo Extraordinario del Niño
Congreso extraordinario
Congreso Extraordinario del PSOE (1979)
Elecciones extraordinarias
Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Portuguesa
Nevadas extraordinarias en la ciudad de Buenos Aires
Evaluación extraordinaria

Referencias